, une communauté non incorporée du comté de Washington dans l'Ohio.
 Beavertown, un borough situé au centre du comté de Snyder, en Pennsylvanie.

Autres 
 , une brasserie fondée par Robert Plant du groupe Led Zeppelin.